Cartel (band), Amerikaanse pop-punk band
 Cartel (film), een Amerikaanse film uit 1990
 Cartel (klok), Franse wandklok
 Cartel (rapgroep), Turkse rapgroep